Tomine bezeichnet 

 Adrian Tomine (* 1974), amerikanischer Comiczeichner
 Tomine (Einheit), ein altes spanisches Gewicht
 Tomine, Name des Flusses Corubal in Guinea